Аманда Пит () је америчка глумица, рођена 11. јануара 1972. године у Њујорку (САД).

Приватни живот 
Аманда се удала за сценаристу Дејвида Бениофа 30. септембра 2006. године у Њујорку и родила кћерку Френсис Пен 20. фебруара 2007. Живе на Менхетну и Беверли Хилсу. Била је и деверуша на венчању глумице Лорен Холи са Френсисом Греком 2001. године.

Изјавила је, 10. децембра 2009. године, да она и Дејвид очекују своје друго дете.

Филмографија 

|-
| 1995. || || -{Animal Room}- || Деби ||
|-
| 1996. || || -{One Fine Day}- || ||
|-
| 1996. || || -{She's the One}- || ||
|-
| 1996. || || -{Winterlude}- || ||
|-
| 1996. || || -{Virginity}- || ||
|-
| 1997. || || -{Touch Me}- || Бриџет ||
|-
| 1997. || || -{Grind}- || Пати ||
|-
| 1997. || || -{Sax and Violins}- || ||
|-
| 1998. || || -{Playing by Heart}- || Амбер ||
|-
| 1998. || || -{Southie}- || Маријана Силва ||
|-
| 1998. || || -{Origin of the Species}- || Џулија ||
|-
| 1999. || || -{Body Shots}- || Џејн Банјстер ||
|-
| 1999. || || -{Two Ninas}- || Нина Харис ||
|-
| 1999. || || -{Jump}- || Лиса ||
|-
| 1999. || || -{Simply Irresistible}- || Крис ||
|-
| 2000. || || -{Whipped}- || Мија ||
|-
| 2000. || Убица меког срца || -{The Whole Nine Yards}- || Џил ||
|-
| 2000. || || -{Isn't She Great}- || Деби ||
|-
| 2001. || || -{Saving Silverman}- || Џудит Фесбеглер||
|-
| 2002. || || -{Igby Goes Down}- || Рејчел||
|-
| 2002. || || -{Changing Lanes}- || Синтија Делано Банек||
|-
| 2002. || Злочин у високим круговима || High Crimes || Џеки ||
|-
| 2003. || || -{Something's Gotta Give}- || Марин ||
|-
| 2003. || || -{Identity}- || Парис ||
|-
| 2004. || || -{The Whole Ten Yards}- || Џил ||
|-
| 2005. || Сиријана || -{Syriana}- || Џулија Вудман ||
|-
| 2005. || || -{A Lot Like Love}- || Емили Фрил||
|-
| 2005. || Мелинда и Мелинда || -{Melinda and Melinda}- || Сузан||
|-
| 2006. || || -{Griffin & Phoenix}- || Сара Финикс ||
|-
| 2007. || || -{The Ex}- || Сафија Ковалски ||
|-
| 2007. || || -{Martian Child}- || Харли ||
|-
| 2007. || Битка зе Теру || -{Battle for Terra}- || Марија || глас
|-
| 2008. || || -{The X-Files: I Want to Believe}- || агент ФБИ Дакота Витни||
|-
| 2008. || || -{Five Dollars a Day}- || Меги ||
|-
| 2008. || || -{What Doesn't Kill You}- || Стејси Рајли ||
|-
| 2009. || || Please Give || ||
|-
| 2009. || || -{Important Things With Demetri Martin}- || глумица ||
|-
| 2009. || 2012 || -{2012}- || Кејт ||
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Америчке глумице